В данной статье представлен список телерадиокомпаний, которым ФИФА продала права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Телекомпании

Радиовещатели

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2018